|-
| 114901 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114902 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114903 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114904 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114905 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114906 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114907 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114908 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114909 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114910 - || || 24 d'agost, 2003 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 114911 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114912 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114913 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114914 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114915 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114916 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114917 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114918 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114919 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114920 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114921 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114922 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114923 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114924 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114925 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114926 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114927 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114928 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114929 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114930 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114931 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114932 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114933 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114934 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114935 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114936 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114937 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114938 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114939 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114940 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114941 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114942 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114943 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114944 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114945 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114946 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114947 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114948 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114949 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114950 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114951 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114952 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114953 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114954 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114955 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114956 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114957 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114958 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114959 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114960 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114961 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114962 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114963 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114964 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114965 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114966 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114967 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114968 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114969 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114970 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114971 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114972 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114973 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114974 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114975 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114976 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114977 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114978 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114979 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114980 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114981 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114982 - || || 25 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114983 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114984 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114985 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114986 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114987 Tittel || || 26 d'agost, 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 114988 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114989 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114990 Szeidl || || 26 d'agost, 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 114991 Balázs || || 26 d'agost, 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 114992 - || || 20 d'agost, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 114993 - || || 24 d'agost, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 114994 - || || 23 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114995 - || || 25 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114996 - || || 23 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114997 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114998 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114999 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115000 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
4